Mascher ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Mascher (* 1960), österreichischer Manager, Vorstandsmitglied der Allianz SE
 Christof Mascher (Maler) (* 1979), deutscher Maler
 Friedrich Mascher (1815–1880), deutscher Porträtmaler
 Heinz-Wolfram Mascher (1927–1993), deutscher Jurist, Funktionär der Freien Deutschen Jugend und Abgeordneter der Volkskammer der DDR 
 Ulrike Mascher (* 1938), deutsche Politikerin (SPD)
 Wolfgang Mascher (1947–1989), deutscher Schauspieler